На овом списку се налазе личности које су биле у чланству Централног комитета Комунистичке партије Југославије (КПЈ), односно Савеза комуниста Југославије (СКЈ), од 1919. до 1990. године. Списак је подељен на три дела: 

 Чланови Централног партијског већа/Централног комитета од 1919. до 1940. године 
 Чланови Централног комитета од 1940. до 1948. године и 
 Чланови Централног комитета од 1948. до 1990. године

1919. - 1940. 

Списак чланова Централног партијског већа/Централног комитета Социјалистичке радничке партије Југославије (комуниста), односно Комунистичке партије Југославије, од 1919. до 1940. године, бираних на Првом, Другом, Трећем и Четвром конгресу; на Првој, Другој, Трећој и Четвртој земаљској конференцији, као и одлукама Коминтерне:

 Иво Баљкас - члан ЦК КПЈ од 1920. до 1922. и од 1926. до 1928. године, биран на Другом и Трећем конгресу. 
 Јосип Броз Тито - члан ЦК КПЈ од 1934. године, биран на Четвртој земаљској конференцији.
 Драгутин Буквић - члан ЦПВ КПЈ од 1922. до 1923. године, биран на Првој земаљској конференцији. 
 Божо Видас Вук
 Радомир Вујовић
 Лазар Вукичевић - члан ЦПВ СРПЈ(к) био од 1919. до 1920. године, биран на Првом конгресу. 
 Гојко Вуковић 
 Милан Горкић
 Иван Гржетић
 Јосип Дебељак - члан ЦК КПЈ од 1928. до 1931. године, биран на Четвртом конгресу.
 Ђуро Ђаковић - члан ЦК КПЈ од 1920. до 1924. и од 1926. до 1929. године, биран на Другом и Трећем конгресу и на Првој и Другој земаљској конференцији.
 Јакоб Жорга
 Јово Јакшић - члан ЦПВ КПЈ био од 1919. до 1920. године, биран на Првом и Другом конгресу.
 Рајко Јовановић
 Славко Каурић - члан ЦПВ КПЈ од 1922. до 1923. године, биран на Првој земаљској конференцији.
 Триша Кацлеровић
 Ловро Клеменчич - члан ЦПВ КПЈ од 1920. до 1923. године, биран на Другом конгресу и на Првој земаљској конференцији. 
 Јован Малишић - члан ЦК КПЈ од 1928. до 1931. године, биран на Четвртом конгресу КПЈ. 
 Иван Марић
 Влада Марковић - члан ЦПВ КПЈ био од 1919. до 1920. године, биран на Првом и Другом конгресу.
 Сима Марковић – члан ЦК КПЈ био од 1919. до 1923. и од 1926. до 1928. године, биран на Првом и Другом конгресу и на Првој и Трећој земаљској конференцији. 
 Марко Машановић
 Петко Милетић
 Сима Миљуш
 Адолф Мук
 Коста Новаковић
 Павле Павловић - члан ЦК КПЈ био од 1920. до 1922. и од 1924. до 1926. године, биран на Другом конгресу и на Трећој земаљској конференцији. 
 Благоје Паровић 
 Живојин Жика Пецарски - члан ЦК КПЈ од 1928. до 1929. године, биран на Четвром конгресу.
 Андрија Полгар - члан ЦК КПЈ од 1928, биран на Четвром конгресу.
 Љуба Радовановић - члан ЦК КПЈ од 1922. до 1923. и 1928. године, биран на Првој земаљској конференцији. 
 Петар Радовановић - члан ЦК КПЈ од 1928. до 1934. године, биран на Четвртом конгресу.
 Ђуро Салај - члан ЦК КПЈ од 1926. до 1930. и од 1948. до 1958. године, биран на Трећем, Петом и Шестом конгресу
 Риста Самарџић - члан ЦК КПЈ од 1929. до 1930. године, кооптиран од стране Коминтерне
 Лаза Стефановић - члан ЦК КПЈ од 1920. до 1923. и од 1924. до 1929. године, биран на Другом, Трећем и Четвртом конгресу и на Првој и Трећој земаљској конференцији. 
 Живко Топаловић - члан ЦПВ КПЈ био од 1919. до 1920. године, биран на Првом и Другом конгресу.
 Михаило Тодоровић - члан ЦПВ КПЈ био од 1922. до 1923. године, биран на Првој земаљској конференцији.
 Митар Трифуновић Учо - члан ЦПВ КПЈ био од 1919. до 1922. и од 1923. до 1924. године, биран на Првом и Другом конгресу и на Другој земаљској конференцији. 
 Душан Цекић - члан ЦПВ КПЈ био од 1919. до 1922. године, биран на Првом и Другом конгресу.
 Филип Филиповић - члан ЦК КПЈ био од 1919. до 1922. и од 1928. до 1934. године, биран на Првом, Другом и Четвртом конгресу. 
 Камило Хорватин
 Карло Худомаљ - члан ЦК КПЈ био од 1931. до 1932. године. 
 Ђуро Цвијић - члан ЦК КПЈ био од 1919. до 1922, од 1923. до 1924. и од 1925. до 1926. године, биран на Првом и Другом конгресу и на Другој земаљској конференцији. 
 Владимир Чопић - члан ЦК КПЈ од 1919. до 1922, до 1924. до 1926. и од 1932. до 1936. године, биран на Првом и Другом конгресу, Трећој земаљској конференцији и Четвртом конгресу.

1940. - 1948. 
Списак чланова Централног комитета Комунистичке партије Југославије, од 1940. до 1948. године, изабраних на Петој земаљској конференцији, како и кооптираних (накандно примљени) после ње: 

 Спасенија Цана Бабовић - изабрана на Петој земаљској конференцији.
 Јаков Блажевић - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Јосип Броз Тито - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Светозар Вукмановић Темпо - кооптиран 
 Милован Ђилас - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Сретен Жујовић Црни - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Жарко Зрењанин - изабран на Петој земаљској конференцији, погинуо новембра 1942. године.
 Милош Зиданшек - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Владо Јанић - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Блажо Јовановић - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Едвард Кардељ - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Борис Кидрич - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Раде Кончар - изабран на Петој земаљској конференцији, стрељан маја 1942. године.
 Јосип Краш - изабран на Петој земаљској конференцији, погинуо новембра 1941. године.
 Вицко Крстуловић - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Франц Лескошек Лука - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Божо Љумовић - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Миха Маринко - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Иван Милутиновић - изабран на Петој земаљској конференцији, погинуо октобра 1944. године.
 Марко Орешковић - изабран на Петој земаљској конференцији, погинуо октобра 1941. године. 
 Павле Пап Шиља - изабран на Петој земаљској конференцији, погинуо августа 1941. године.
 Моша Пијаде - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Ђуро Пуцар Стари - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Крсто Попивода - кооптиран септембра 1942. године. 
 Владо Поповић - кооптиран у току рата. 
 Александар Ранковић Марко - изабран на Петој земаљској конференцији.
 Иво Лола Рибар - изабран на Петој земаљској конференцији, погинуо новембра 1943. године. 
 Стипе Ромац - изабран на Петој земаљској конференцији, али убрзо после конференције искључен из ЦК. 
 Коста Стаменковић - изабран на Петој земаљској конференцији, погинуо марта 1942. године.
 Вида Томшич - изабрана на Петој земаљској конференцији.
 Родољуб Чолаковић - кооптиран у току рата.
 Методије Шаторов - изабран на Петој земаљској конференцији, искључен из КПЈ августа 1941. године.

1948. - 1990. 
 Чланови Централног комитета КПЈ од 1948. до 1952. године.
Чланови ЦК КПЈ изабрани на V конгресу КПЈ, одржаном у Београду од 21. до 28. јула 1948. године: Вера Ацева, Спасенија Цана Бабовић, Владимир Бакарић, Антун Бибер, Јаков Блажевић, Душко Бркић, Јосип Броз Тито, Јован Веселинов, Вељко Влаховић, Тодор Вујасиновић, Светозар Вукмановић Темпо, Страхил Гигов, Иван Гошњак, Павле Грегорић, Угљеша Даниловић, Рато Дугоњић, Милован Ђилас, Вељко Зековић, Владо Јанић, Блажо Јовановић, Иса Јовановић, Нико Јуринчић, Осман Карабеговић, Едвард Кардељ, Борис Кидрич, Никола Ковачевић, Лазар Колишевски, Иван Стево Крајачић, Борис Крајгер, Вицко Крстуловић, Воја Лековић, Франц Лескошек, Иван Мачек, Шефкет Маглајлић, Миха Маринко, Мома Марковић, Божидар Масларић, Цвијетин Мијатовић, Карло Мразовић, Андрија Мугоша, Благоје Нешковић, Ђоко Пајковић, Слободан Пенезић Крцун, Душан Петровић Шане, Моша Пијаде, Крсто Попивода, Милентије Поповић, Владо Поповић, Ђуро Пуцар Стари, Добривоје Радосављевић, Александар Ранковић, Иван Регент, Драгутин Саили, Ђуро Салај, Видоје Смилевски, Петар Стамболић, Драги Стаменковић, Борко Темелковски, Вида Томшич, Родољуб Чолаковић, Цветко Узуновски, Јанез Хрибар Тоне и Авдо Хумо 

Чланови Политбироа ЦК КПЈ изабрани на V конгресу КПЈ: Јосип Броз Тито, Иван Гошњак, Милован Ђилас, Едвард Кардељ, Борис Кидрич, Франц Лескошек, Благоје Нешковић, Александар Ранковић и Моша Пијаде
 Чланови Централног комитета КПЈ од 1952. до 1958. године.
Чланови ЦК КПЈ, изабрани на VI конгресу КПЈ, одржаном у Загребу, од 2. до 7. августа 1952. године: Виктор Авбељ, Риста Антуновић, Љупчо Арсов, Вера Ацева, Спасенија Цана Бабовић, Владимир Бакарић, Алеш Беблер, Влајко Беговић, Марко Белинић, Анка Берус, Антун Бибер, Јаков Блажевић, Иван Божичевић, Звонко Бркић, Хасан Бркић, Јосип Броз Тито, Јован Веселинов, Вељко Влаховић, Светозар Вукмановић, Страхил Гигов, Иван Гошњак, Павле Грегорић, Угљеша Даниловић, Пеко Дапчевић, Владимир Дедијер, Стеван Дороњски, Илија Дошен, Ратко Дугоњић, Милован Ђилас, Вељко Зековић, Борис Зихерл, Владо Јанић, Блажо Јовановић, Иса Јовановић, Нико Јуринчић, Стане Кавчич, Осман Карабеговић, Иван Караиванов, Едвард Кардељ, Никола Ковачевић, Лазар Колишевски, Славко Комар, Иван Крајачић, Борис Крајгер, Сергеј Крајгер, Отмар Креачић, Владо Кривиц, Вицко Крстуловић, Воја Лековић, Франц Лескошек, Шефкет Маглајлић, Пашага Манџић, Миха Маринко, Мома Марковић, Божидар Масларић, Иван Мачек, Цвијетин Мијатовић, Милош Минић, Никола Минчев, Митра Митровић, Вељко Мићуновић, Карло Мразовић, Андрија Мугоша, Коста Нађ, Наум Наумовски, Радисав Недељковић, Милијан Неоричић, Џавид Нимани, Ђоко Пајковић, Слободан Пенезић Крцун, Пуниша Перовић, Душан Петровић Шане, Моша Пијаде, Крсто Попивода, Владо Поповић, Коча Поповић, Милентије Поповић, Јоже Потрч, Миле Почуча, Срђа Прица, Ђуро Пуцар Стари, Добривоје Радосављевић Боби, Александар Ранковић, Иван Регент, Пашко Ромац, Иван Рукавина, Ђуро Салај, Никола Секулић, Видоје Смилевски, Петар Стамболић, Драги Стаменковић, Светислав Стефановић, Велимир Стојнић, Борко Темелковски, Мијалко Тодоровић, Вида Томшич, Цветко Узуновски, Јанез Хрибар, Јосип Хрнчевић, Авдо Хумо, Јосип Цази, Крсте Црвенковски, Родољуб Чолаковић, Михаило Швабић, Владо Шегрт, Лидија Шентјурц, Пал Шоти и Мика Шпиљак.

Чланови Извршног комитета ЦК КПЈ изабрани на VI конгресу КПЈ, одржаном у Загребу, од 2. до 7. августа 1952. године: Владимир Бакарић, Јосип Броз Тито, Светозар Вукмановић Темпо, Иван Гошњак, Милован Ђилас, Едвард Кардељ, Борис Кидрич, Лазар Колишевски, Франц Лескошек, Моша Пијаде, Ђуро Пуцар, Александар Ранковић и Ђуро Салај
 Чланови Централног комитета СКЈ од 1958. до 1964. године.
Чланови ЦК СКЈ, изабрани на VII конгресу СКЈ, одржаном у Љубљани, од 22. до 26. априла 1958. године: Виктор Авбељ, Риста Антуновић, Љупчо Арсов, Вера Ацева, Љубо Бабић, Спасенија Цана Бабовић, Филип Бајковић, Владимир Бакарић, Митар Бакић, Алеш Беблер, Вељко Беговић, Марко Белинић, Анка Берус, Антун Бибер, Џемал Биједић, Јаков Блажевић, Иван Божичевић, Маријан Брецељ, Звонко Бркић, Хасан Бркић, Јосип Броз Тито, Крсто Булајић, Јован Веселинов, Добривоје Видић, Јанез Випотник, Вељко Влаховић, Олга Врабич, Светозар Вукмановић, Страхил Гигов, Иван Гошњак, Павле Грегорић, Угљеша Даниловић, Пеко Дапчевић, Стеван Дороњски, Илија Дошен, Ратко Дугоњић, Вељко Зековић, Борис Зихерл, Алберт Јакопич, Владо Јанић, Едо Јардас, Ђурица Јојкић, Блажо Јовановић, Иса Јовановић, Анте Јурјевић, Нико Јуринчић, Осман Карабеговић, Иван Караиванов, Едвард Кардељ, Стане Кавчич, Данило Кекић, Лазар Колишевски, Славко Комар, Никола Ковачевић, Иван Крајачић, Борис Крајгер, Сергеј Крајгер, Отмар Креачић, Владо Кривиц, Вицко Крстуловић, Душан Кведер, Воја Лековић, Франц Лескошек, Иван Мачек, Шефкет Маглајлић, Пашага Манџић, Миха Маринко, Мома Марковић, Крсте Марковски, Божидар Масларић, Вељко Мићуновић, Цвијетин Мијатовић, Милка Минић, Милош Минић, Никола Минчев, Лазар Мојсов, Карло Мразовић, Андрија Мугоша, Коста Нађ, Наум Наумовски, Радисав Недељковић, Милијан Неоричић, Марко Никезић, Џавид Нимани, Грујо Новаковић, Богдан Осолник, Ђорђије Ђоко Пајковић, Радован Папић, Мишо Павићевић, Слободан Пенезић Крцун, Пуниша Перовић, Душан Петровић Шане, Миле Почуча, Крсто Попивода, Владо Поповић, Коча Поповић, Милентије Поповић, Јоже Потрч, Срђа Прица, Ђуро Пуцар Стари, Никола Раички, Добривоје Радосављевић Боби, Александар Ранковић, Иван Регент, Пашко Ромац, Иван Рукавина, Ђуро Салај, Никола Секулић, Видоје Смилевски, Петар Стамболић, Драги Стаменковић, Светислав Стефановић, Велимир Стојнић, Благоје Талески, Борко Темелковски, Геза Тиквицки, Мијалко Тодоровић, Вида Томшич, Мико Трипало, Мито Хаџивасилев, Фадиљ Хоџа, Јанез Хрибар Тоне, Јосип Хрнчевић, Авдо Хумо, Јосип Цази, Крсте Црвенковски, Маријан Цветковић, Родољуб Чолаковић, Михајло Швабић, Владо Шегрт, Лидија Шентјурц, Бошко Шиљеговић, Пал Шоти и Мика Шпиљак.

Чланови Извршног комитета ЦК СКЈ изабрани на VII конгресу СКЈ, одржаном у Љубљани, од 22. до 26. априла 1958. године: Јосип Броз Тито, Владимир Бакарић, Јован Веселинов, Вељко Влаховић, Светозар Вукмановић, Иван Гошњак, Блажо Јовановић, Едвард Кардељ, Лазар Колишевски, Франц Лескошек, Миха Маринко, Ђуро Пуцар Стари, Александар Ранковић, Ђуро Салај и Петар Стамболић.
 Чланови Централног комитета СКЈ од 1964. до 1968. године.
Чланови ЦК СКЈ изабрани на VIII конгресу СКЈ, одржаном у Београду, од 7. до 13. децембра 1964. године: Роман Албрехт, Никола Андрић, Риста Антуновић, Виктор Авбељ, Спасенија Бабовић, Томислав Бадовинац, Владимир Бакарић, Милутин Балтић, Марко Белинић, Мухамед Берберовић, Анка Берус, Антун Бибер, Срећко Бијелић, Стојан Бјелајац, Јаков Блажевић, Јани Бојчевски, Тоне Боле, Иван Божичевић, Хасан Бркић, Звонко Бркић, Јосип Броз Тито, Крсто Булајић, Норберт Вебер, Вели Дева, Андреј Вербић, Јован Веселинов, Добривоје Видић, Јанез Випотник, Перка Виторовић, Вељко Влаховић, Вања Врањицан, Милан Вукасовић, Светозар Вукмановић, Страхил Гигов, Киро Глигоров, Иван Гошњак, Александар Грличков, Савка Дабчевић-Кучар, Угљеша Даниловић, Оскар Давичо, Павле Давков, Ема Дероси-Бјелајац, Иван Долничар, Стеван Дороњски, Милојко Друловић, Рато Дугоњић, Веселин Ђурановић, Блажо Ђуричић, Јоже Жохар, Симеон Затезало, Вељко Зековић, Борис Зихерл, Марија Зекић-Мишколци, Азем Зулфичари, Вјекослав Иванчић, Алберт Јакопич, Ђурица Јојкић, Блажо Јовановић, Нико Јуринчић, Анте Јурјевић, Осман Карабеговић, Едвард Кардељ, Стане Кавчич, Данило Кекић, Руди Колак, Лазар Колишевски, Славко Комар, Перо Косорић, Душанка Ковачевић, Вељко Ковачевић, Иван Стево Крајачић, Борис Крајгер, Сергеј Крајгер, Отмар Креачић, Тодо Куртовић, Мирко Лацковић, Франц Лескошек, Војин Лукић, Никола Љубичић, Иван Мачек, Борис Мајер, Драгиша Максимовић, Миха Маринко, Мома Марковић, Велимир Матић, Петар Матић, Вељко Мићуновић, Цвијетин Мијатовић, Драган Милојевић, Славко Милосавлевски, Никола Миљанић, Никола Минчев, Милка Минић, Милош Минић, Ико Мирковић, Лазар Мојсов, Душан Мугоша, Милијан Неоричић, Марко Никезић, Марјан Орожен, Богдан Осолник, Ђоко Пајковић, Мирослав Печујлић, Дане Петковски, Душан Петровић, Крсто Попивода, Франце Попит, Коча Поповић, Милентије Поповић, Владимир Поповић, Милосав Прелић, Ђуро Пуцар Стари, Илија Рајачић, Александар Ранковић, Милан Рукавина, Ђура Савовић, Кемал Сејфула, Никола Секулић, Танкосава Симић, Вајо Скенџић, Видоје Смилевски, Петар Стамболић, Драги Стаменковић, Бошко Станковски, Светислав Стефановић, Велимир Стојнић, Драго Стојовић, Францка Стрмоле, Анто Сучић, Борко Темелковски, Геза Тиквицки, Мијалко Тодоровић, Људевит Томић, Вида Томшич, Мика Трипало, Доброслав Ћулафић, Загорка Умичевић, Киро Хаџивасилев, Фадиљ Хоџа, Авдо Хумо, Марин Цетинић, Богдан Црнобрња, Крсте Црвенковски, Маријан Цветковић, Родољуб Чолаковић, Ристо Џунов, Мустафа Шабић, Јефто Шашић, Михаило Швабић, Лидија Шентјурц, Бошко Шиљеговић, Будислав Шошкић, Пал Шоти, Мика Шпиљак и Али Шукрија.

Чланови Извршног комитета ЦК СКЈ изабрани на VIII конгресу СКЈ: Владимир Бакарић, Јосип Броз Тито, Јован Веселинов, Вељко Влаховић, Светозар Вукмановић Темпо, Иван Гошњак, Блажо Јовановић, Едвард Кардељ, Лазар Колишевски, Борис Крајгер, Миха Маринко, Цвијетин Мијатовић, Ђоко Пајковић, Ђуро Пуцар, Александар Ранковић, Петар Стамболић, Мијалко Тодоровић, Крсте Црвенковски и Мика Шпиљак.
 Чланови Централног комитета СКЈ од 1974. до 1978. године.
Чланови Председништва ЦК СКЈ изабрани на X конгресу СКЈ, одржаном у Београду, од 27. до 30. маја 1974. године: Роман Алберт, Душан Алимпић, Махмут Бакали, Владимир Бакарић, Имре Балинт, Џемал Биједић, Јуре Билић, Вељко Влаховић, Тихомир Влашкалић, Јосип Врховец, Јован Вујадиновић, Киро Глигоров, Александар Грличков, Стане Доланц, Стеван Дороњски, Рато Дугоњић, Веселин Ђурановић, Видоје Жарковић, Едвард Кардељ, Лазар Колишевски, Тодо Куртовић, Никола Љубичић, Крсте Марковски, Цвијетин Мијатовић, Бранко Микулић, Милош Минић, Душан Петровић Шане, Милка Планинц, Франце Попит, Мирко Поповић, Душан Ристић, Јоже Смоле, Војислав Срзентић, Петар Стамболић, Ангел Чемерски, Фадиљ Хоџа, Џемил Шарац и Мика Шпиљак.
 Чланови Централног комитета СКЈ од 1978. до 1982. године.
Чланови ЦК СКЈ изабрани на XI конгресу СКЈ, одржаном у Београду, од 20. до 23. јула 1978. године: Рамиз Абдули, Душан Алимпић, Мустафа Амитов, Махмут Бакали, Владимир Бакарић, Јанез Барборич, Жарко Бошковић, Мирко Божић, Лука Брочило, Марко Булц, Љубиша Вагнер, Фрањо Варга, Живан Васиљевић, Мирко Видаковић, Добривоје Видић, Изток Винклер, Радован Влајковић, Тихомир Влашкалић, Радован Војводић, Мирко Вранић, Јосип Врховец, Јован Вујадиновић, Бруно Вулетић, Васо Гачић, Павле Гажи, Душан Саша Глигоријевић, Киро Глигоров, Весела Гогова, Петар Грачанин, Александар Грличков, Миљан Даљевић, Пеко Дапчевић, Вели Дева, Нијаз Диздаревић, Дрита Доброши, Стане Доланц, Стеван Дороњски, Душан Драгосавац, Обрад Дрљевић, Милојко Друловић, Антон Дуда, Васка Дуганова, Рато Дугоњић, Светозар Дурутовић, Душа Душај, Илија Ђозински, Веселин Ђурановић, Мирчета Ђуровић, Видоје Жарковић, Милош Жорић, Милован Зидар, Милорад Зорић, Емира Исламовић, Трпе Јаковлевски, Владо Јанжић, Босиљка Јањатовић, Силва Јереб, Никола Коча Јончић, Рахмија Каденић, Едвард Кардељ, Данило Кекић, Алојз Кикец, Јарослав Кобар, Фана Кочовска-Цветковић, Предраг Којашевић, Руди Колак, Лазар Колишевски, Радомир Коматина, Миладин Кораћ, Штефан Корошец, Драгутин Косовац, Ђорђе Костић, Христивоје Костић, Ферхад Которић, Милија Ковачевић, Ненад Крекић, Аница Кухар, Иван Кукоч, Иљаз Куртеши, Тодо Куртовић, Руди Лепеј, Станко Лепеј, Никола Љубичић, Нандор Мајор, Бранко Мамула, Иво Марган, Андреј Маринц, Драгослав Дража Марковић, Драгутин Марковић, Петар Матић, Милена Матијевић, Мијат Мердовић, Мунир Месиховић, Вукосава Мићуновић, Ламбе Михајловски, Цвијетин Мијатовић, Бранко Микулић, Назми Микуловци, Радоња Милосављевић, Милош Минић, Лазар Мојсов, Иштван Молнар, Томе Момировски, Коста Нађ, Богољуб Недељковић, Џавид Нимани, Марко Орландић, Мирко Остојић, Милан Павић, Иво Перишин, Дане Петковски, Методи Петровски, Милка Планинц, Мирјана Почек-Матић, Франце Попит, Душан Поповић, Мирко Поповић, Стане Поточар, Хамдија Поздерац, Хисен Рамадани, Миха Равник, Милорад Рогановић, Саво Саватић, Светислав Симић, Јанко Смоле, Војислав Срзентић, Петар Стамболић, Јелена Станошевић, Вулнет Старова, Драгољуб Ставрев, Никола Стојановић, Ђорђе Стошић, Анте Сучић, Франц Тавчар, Јелица Титин, Вида Томшич, Ђуро Трбовић, Бранко Трпеновски, Антон Тус, Албина Тушар, Ангел Чемерски, Фрањо Чордашић, Љубомир Чупић, Нурија Ћосовић, Дане Ћуић, Перо Цукон, Гојко Убипарип, Слободан Филиповић, Фатима Хаџиалић, Киро Хаџивасилев, Каталин Хајнал, Синан Хасани, Фрањо Херљевић, Фадиљ Хоџа, Ристо Џунов, Славко Шајбер, Џемил Шарац, Бошко Шиљеговић, Кољ Широка, Бранислав Шкембаревић, Мика Шпиљак, Стеван Шубља, Мијат Шуковић и Али Шукрија

Чланови Председништва ЦК СКЈ изабрани на XI конгресу СКЈ: Душан Алимпић, Махмут Бакали, Владимир Бакарић, Јосип Броз Тито, Тихомир Влашкалић, Александар Грличков, Стане Доланц, Стеван Дороњски, Душан Драгосавац, Веселин Ђурановић, Видоје Жарковић, Едвард Кардељ, Лазар Колишевски, Никола Љубичић, Цвијетин Мијатовић, Бранко Микулић, Милош Минић, Милка Планинц, Франце Попит, Војислав Срзентић, Петар Стамболић, Никола Стојановић, Ангел Чемерски и Фадиљ Хоџа
 Чланови Централног комитета СКЈ од 1982. до 1986. године.
Чланови ЦК СКЈ изабрани на XII конгресу СКЈ, одржаном у Београду, од 26. до 29. јуна 1982. године: Рамиз Абдули, Роман Албрехт, Душан Алимпић, Шахин Ариф, Крсте Атанасовски, Милорад Бабић, Владимир Бакарић, Ержебет Балажевић, Милутин Балтић, Димче Беловски, Пал Бенак, Јуре Билић,Слободан Милошевић , Јаков Блажевић, Душан Богданов, Слободан Бојанић, Лојзе Бришки, Невена Бубања, Маринко Булатовић, Вера Бунтеска, Илија Вакић, Данило Васић, Живан Васиљевић, Душан Вељковић, Андреј Вербич, Добривоје Видић, Тихомир Виловић, Радован Влајковић, Азем Власи, Тихомир Влашкалић, Антон Вратуша, Јосип Врховец, Вуко Вукадиновић, Бошко Вуков, Миодраг Вуковић, Бруно Вулетић, Шпиро Галовић, Мајда Гаспари, Душан Глигоријевић, Станка Гломазић–Лековић, Весела Гогова, Петар Грачанин, Александар Грличков, Боро Денков, Вели Дева, Стојан Димовски, Нијаз Диздаревић, Стане Доланц, Звоне Драган, Душан Драгосавац, Милојко Друловић, Рато Дугоњић, Марко Ђуричин, Предраг Ђурић, Видоје Жарковић, Силвија Жугић–Ријавец, Антон Зупанчич, Љубиша Игић, Трпе Јаковлевски, Петар Јакшић, Славојка Јанковић, Владо Јанжич, Георгије Јовичић, Шабан Кеврић, Никола Кмезић, Руди Колак, Лазар Колишевски, Кемал Корајлић, Драгутин Косовац, Ђорђе Костић, Сергеј Крајгер, Аница Кристан, Бошко Крунић, Милан Кучан, Ивица Кукоч, Иљаз Куртеши, Тодо Куртовић, Ђорђе Лазовић, Марко Лолић, Милојко Лучић, Никола Љубичић, Нандор Мајор, Бранко Мамула, Живко Марчета, Славко Марићевић, Андреј Маринц, Драгослав Марковић, Крсте Марковски, Петар Матић, Рудолф Матошевић, Ахмет Меховић, Мунир Месиховић, Фатима Миџић, Нико Михаљевић, Цвијетин Мијатовић, Бранко Микулић, Обрен Милачић, Славка Миладиновић, Вељко Милатовић, Лука Милетић, Смиљка Милојевић, Милош Минић, Лазар Мојсов, Весељ Морина, Богољуб Недељковић, Мирко Остојић, Најдан Пашић, Милан Павић, Иво Перишин, Драгољуб Петровић, Милка Планинц, Франце Попит, Душан Поповић, Михајло Поповић, Миран Потрч, Хамдија Поздерац, Раденко Пузовић, Ивица Рачан, Илија Радаковић, Миљан Радовић, Мићо Ракић, Хисен Рамадани, Никола Ражнатовић, Митја Рибичич, Марјан Рожич, Живорад Раичевић , Аленко Рубеша, Зорка Секуловић, Боро Симић, Јаков Сиротковић, Јанко Смоле, Александар Спирковски, Војислав Срзентић, Петар Стамболић, Методија Стефановски, Никола Стојановић, Станислав Стојановић, Стојан Стојчевски, Владо Стругар, Таип Таипи, Ариф Тановић, Бранко Трпеновски, Дане Ћуић, Доброслав Ћулафић, Фадиљ Ћураноли, Игор Уршић, Иво Фабинц, Марко Филиповић, Никица Франовић, Киро Хаџи–Василев, Синан Хасани, Фрањо Херљевић, Саније Хисени, Иван Хочевар, Фадиљ Хоџа, Јоже Циуха, Маријан Цветковић, Ангел Чемерски, Душан Чкребић, Милан Џајковски, Бошко Шиљеговић, Кољ Широка, Драго Шофранац, Мика Шпиљак и Али Шукрија
 Чланови Централног комитета СКЈ од 1986. до 1990. године.
Чланови ЦК СКЈ изабрани на XIII конгресу СКЈ, одржаном у Београду, од 25. до 28. јуна 1986. године: Мато Андрић, Милош Бајчетић, Шућро Бандић, Димитрије Бауцал, Иван Бригић, Стане Бровет, Јосип Буковчан, Радослав Булајић, Сениха Буља, Симеон Бунчић, Љубомир Варошлија, Матија Васловић, Саније Весељи, Добривоје Видић, Радован Влајковић, Јосип Врховец, Милутин Вукашиновић, Перко Вукотић, Млађен Вуковић, Вангел Гагачев, Слободан Милошевић ,Радиша Гачић, Милан Горјанц, Миомир Грбовић, Божидар Грубишић, Душица Даниловић, Ладислав Дарабош, Теза Димић, Димитар Димиџиевски, Сузана Диневска, Раиф Диздаревић, Стане Доланц, Светислав Долашевић, Душан Драгосавац, Иво Дружић, Енвер Ђердеку, Далиј Ђонлагић, Мило Ђукановић, Младен Ђурин, Јосип Етеровић, Видоје Жарковић, Јанез Захрастник, Јанез Земљарич, Драгица Загребец, Снежана Златар, Јанко Зупанчић, Хрвоје Иштук, Бранко Јерчиновић, Ламбе Јованоски, Неранџа Јованов, Радован Јованов, Никола Јовановић, Вјекослав Јуричић, Иво Карамарко, Милка Киковић, Војислав Кнежевић, Анђелко Ковачевић, Руди Колак, Мартина Колар, Стеван Корошец, Драгутин Косовац, Радоје Костадиновић, Сергеј Крајгер, Адем Краснићи, Дара Крнетић, Антун Круљац, Бошко Крунић, Мухиба Куловић, Драгана Лабус, Бранко Лађевић, Михаило Лалић, Марко Лолић, Вукашин Лончар, Антон Лукежић, Нандор Мајор, Младенко Максимовић, Бранко Мамула, Анте Марковић, Крсте Марковски, Петар Матић, Суљо Мехић, Ахмет Меховић, Есад Мердић, Мунир Месиховић, Бранко Микулић, Михајло Милојевић, Стеван Мирковић, Благоја Митановски, Вукашин Мићуновић, Иван Михаљев, Лазар Мојсов, Рахман Морина, Борис Мужевић, Саид Мујкановић, Ђуро Немет, Бранка Обренић, Борислав Одаџић, Милица Озбич, Марко Орландић, Марјан Орожен, Тосум Пахуми, Јово Панајотовић, Милан Панчевски, Милица Пејановић, Марица Петровић, Михајло Пешић, Милка Планинц, Јордан Поп-Јорданов, Хамдија Поздерац, Милован Поповић, Трајко Пренџов, Томислав Радовић, Радован Радоњић, Ивица Рачан, Миланко Реновица, Хашим Реџепи, Богољуб Реџић, Стеван Санто, Зорка Секуловић, Максимилијан Сеница, Бранислав Симић, Добривоје Симоновић, Јоже Слокар, Андреј Спасов, Борисав Сребрић, Борис Станковски, Иван Стојановић, Никола Стојановић, Станислав Стојановић, Таип Таипи, Драган Томић, Станко Томић, Неделко Трајковски, Богдан Трифуновић, Васил Тупурковски, Томо Церјан, Дарја Цоларич, Нурхан Ћато, Угљеша Узелац, Игор Уршич, Анђелија Филиповић, Слободан Филиповић, Гојко Хајдуковић, Синан Хасани, Винко Хафнер, Владимир Ходај, Ахмет Хоџић, Душан Чкребић, Али Шабани, Франц Шетинц, Петар Шимић, Кољ Широка, Франц Шифкович, Драго Шофранац, Стипе Шувар, Борут Шукље и Али Шукрија

Чланови Председништва ЦК СКЈ изабрани на XIII конгресу СКЈ:
Миланко Реновица ,Иван Бригић , Душан Чкребић ,Бранко Микулић , Радиша Гаћић , Щефан Кроршец , Бошко Крунић , Марко Орландић, Милан Панчевски ,Ивица Рачан , Франц Сетинц ,Кољ Широка ,Стипе Шувар , Васил Тупурковски , Видоје Жарковић , Милан Кучан, Јаков Лазароски , Слободан Милошевић , Милан Радовић , Станко Стојчевић , Ђорџе Стоић , Милан Узелац , Азем Власи(jун 1986 - 15 маj 1988), Абдулах Мутапчић(мај 1988 — 28. јун 1989), Нијаз Дураковић (29. јун 1989 — децембар 1990) , Каћуша Јашари (15.маj 1988—17. новембар 1988) ,Ремзи Кољгеци (17. новембар 1988—27. јануар 1989) ,Рахман Морина (27. јануар 1989— 30. януар 1990),Богдан Трифуновић (24. мај 1989 — 30.jануар 1990),Милован Шогоров — од 15. маj 1988 до 6. октобра 1988.г. Богосав Ковачевић — од 14. новембра 1988. до 20. јануар 1989. године , Недељко Шиповац — од 20. јануара 1989. до 30 jануара 1990. године  

Секретар Председништво:Радиша Гаћић до 30 jун 1988  од 30 jун 1988 до 30 jануар 1990 Щефан Корошец.

Литература 
 Преглед Историје Савеза комуниста Југославије. „Институт за изучавање радничког покрета“, Београд 1963. година.
 Историја Савеза комуниста Југославије. Издавачки центар „Комунист“ Београд, „Народна књига“ Београд и „Рад“ Београд, 1985. година.

Политика Југославије
Савез комуниста Југославије
Чланови ЦК КПЈ/СКЈ